Sport Club Benfica é uma agremiação esportiva extinta, fundada em 30 de abril de 1921, na cidade do Rio de Janeiro.

História 
Localizava-se na Rua Jockey Club, atual Licínio Cardoso, 42, no bairro de São Francisco Xavier.

Em 1929, ganhou o Campeonato Carioca da Liga Brasileira de Desportos, considerada uma Sub-Liga da Associação Metropolitana de Esportes Atléticos.

Venceu o Campeonato Carioca da Segunda Divisão em 1936. Naquele ano o futebol carioca estava dividido em duas ligas. Ambas tinham suas segunda divisões. Pela Federação Metropolitana de Desportos, o campeonato se intitulava Divisão Intermediária. Foi um torneio com muitas desistências durante seu transcurso.

Em 1938, venceu o Torneio Início Carioca da Liga de Amadores de Football ao bater na decisão o Confiança Atlético Clube.

Foi fundador, em 1949, do Departamento Autônomo. No mesmo ano venceu a Taça Disciplina. Disputou essa competição até 1953.

Títulos

Estaduais
 Campeonato Carioca da Liga Brasileira de Desporto: 1929;
 Campeonato Carioca da Segunda Divisão (FMD): 1936. (primeiros e segundos quadros);
 Campeão do Torneio Início Carioca da Liga de Amadores de Football: 1938;
 Campeão da Taça Disciplina do D. A: 1949;

Estatísticas

Participações

Ver também
 Confederação Brasileira de Futebol
 Campeonato Brasileiro
 Copa do Brasil
 Clubes brasileiros de futebol

Clubes de futebol extintos da cidade do Rio de Janeiro
Clubes de futebol fundados em 1921